Caracolensi – abitanti di Caracol (Mato Grosso do Sul)
Caracolensi – abitanti di Caracol (Piauí)